Кардаран-хас () — средневековый город Хорезма, упоминаемый в источниках средневековых авторов.

О памятнике приводится сведения у аль-Истахри, аль-Макдиси и неизвестного автора рукописи «Худуд аль-алам», хивинских историков Абульгази, Муниса и Агахи.

В описаниях авторов X века аль-Истахри, аль-Макдиси и автора рукописи «Худуд аль-алам», Кардаран-хас был расположен между Хивой и Хазараспом. От Хазараспа до Кардаран-хаса три фарсаха, а от него до Хивы — пять фарсахов, что почти соответствует расстояниям между этими тремя пунктами.

Приблизительно в двух фарсахах от Хазараспа был другой канал — Кардаран-хуш, который был больше канала Хазарасп. Кардаран-хас был, по-видимому, проведен к городу или крепости того же имени.

В X веке Хазарасп н Кардаран-хас представляли собой не города, а крепости с деревянными воротами и рвом.

Абульгази, в связи с событиями XVI века упоминает этот пункт под названием «Кардан-хаст». Хорезмские царевичи вступили в заговор, чтобы, объединив силы, выступить против Абдул-Азиза. Убайдулла-хан вновь двинул свои войска ка Хорезм. Битва между бухарцами и хорезмийцами произошла в местности Кардан-хас (Кардаран-хас), между Хазараспом и Хивой.

Михаэл Ян де Гуйе склонен идентифицировать Кардаран-хас с Кардан-хастом Абулгази. У Муниса и Агахи положение Кардаран-хаса уточняется следующим образом: «Озеро Кардан-хаст, которое в наше время известно под названием Нукуз-кули (озеро Нукуз), находится на территории Беш-Арыка» (Myнис — Агехи, л. 187), то есть там, где зарегистрированы развалины Каладжика — Кардаран-хаса.

Я. Г. Гулямов вслед за де Гуйе идентифицирует Кардаран-хас с нынешними развалинами крепости Каладжик. Координаты: .

Примечания

Источники 
 Абулгази. شجره ترک (Шажараи турк), стр. 227.
 Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма. Ташкент, 1957.
 Истахри, Китаб Месалик-ал-Мемалик, BGA, т. I, 1870.
 Макдиси, Китаб Ахсан-ат-такасим фи-ма’арифат-ал-акалим, BGA, т. III,
 1872.
 МИТТ, том. I. М.-Л. 1939.
 Myнис — Агехи. فردس الاقبال (Фирдавс ул-Икбал). л.187.
 De Goeje, Das alle Bett des Oxus, Leiden, 1873, p. 84.

Населённые пункты по алфавиту
Исчезнувшие города Азии
История Средней Азии
Города Хорезма